A 68 – okręt wojenny Cesarstwa Niemieckiego, późniejszy ORP Kujawiak (1917)
 Góra lodowa A-68 – jedna z największych gór lodowych